5 janvier 1800 -  - 7 janvier 1800

Le  est le  jour de l'année 1800 du calendrier grégorien. Il s'agit d'un lundi.

Évènements

Naissances

Décès 

 Friedrich Adolf Riedesel, général allemand au service du duché de Brunswick-Lunebourg.
 William Brownrigg, médecin et chimiste anglais.

Art et culture

Notes et références